Welcome Home, Loser peut faire référence à :
 Welcome Home, Loser, une série télévisée (titre en français : Bienvenue à la Maison, Perdant)
 , un album musical